Heresie (in inglese "eresia") può significare:

 Heresie – album del 1979 del gruppo avant-prog/progressive rock belga Univers Zero
 Heresie – album del 1982 del gruppo industrial/gothic irlandese Virgin Prunes